Inhibition, inhibieren oder inhibitorisch  (von  ‚hemmen‘, ‚unterbinden‘, ‚anhalten‘) steht für:
 Inhibition (Feuerwehr), Löscheffekt bei Brandbekämpfung
 Inhibition (Neuron), Abnahme der Erregbarkeit von Nervenzellen
 Inhibition (Digitaltechnik), Schaltung aus einem UND- und einem NICHT-Glied
 Wirkung eines Hemmstoffes, siehe Inhibitor
 Blockierung einer Verhaltensweise durch innere oder äußere Faktoren, siehe Klassische Konditionierung#Bedingte Hemmung/Inhibition
 Hemmung von Enzymen durch Inhibitoren, siehe Enzymhemmung

Siehe auch:
 Inhibition of return (Blickbewegung)

 Hemmung (Begriffsklärung)
 Hemmen (Begriffsklärung)